Waitin 'for the Night (МФА:; ) — третий студийный альбом американской хеви-метал-группы Runaways. Первоначально он был выпущен 7 октября 1977 года на лейбле Mercury.

Об альбоме 
Это первый альбом, в котором группа представлена как квартет, поскольку после выпуска альбома роль вокалистки взяла на себя ритм-гитаристка Джоан Джетт после ухода Чери Карри на сольную карьеру, а Вики Блю заменила Джеки Фокс на басу соответственно. Партии вокала исполнил Майлз Фокс, бывший участник Fanny.

Хотя альбом и не попал в чарты в США, он имел успех в Европе. Альбом вошел в № 34 в шведском хит-параде, а ведущий сингл «School Days» достиг № 29 в Бельгии.

Треклист

Персонал 
The Runaways
 Джоан Джетт — ритм-гитара, бэк-вокал
 Лита Форд — соло-гитара; бэк-вокал
 Вики Блю — бас-гитара; бэк-вокал
 Сэнди Уэст — ударные; бэк-вокал

Приглашённые музыканты
 Майлз Фокс — ведущий вокал

Производство
 Ким Фоули — продюсер
 Тави Моут — инженер
 Шерри Клейн — пиротехник

Чарты 
Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Runaways
Альбомы 1977 года
Альбомы Mercury Records